Voina – gruppo musicale italiano
 Radu Voina – pallamanista rumeno
 Vojna – gruppo di artisti russo
 Vojna – film del 2002 diretto da Aleksej Oktjabrinovič Balabanov